Иван Андреевич Гашков (13 января 1928, Этыш — 14 сентября 2003, Москва) — советский военачальник. Начальник Главного оперативного управления – заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил СССР (1984—1987), командующий войсками Уральского военного округа (1983—1984). Генерал-полковник (1982).

Биография 
Из семьи крестьян. В 14 лет остался круглым сиротой. В 1944 году поступил на работу в Красноуфимское отделение Казанской железной дороги. После окончания курсов дежурных по станции – главный кондуктор Чернушинского кондукторского резерва. В 1948 −1950 годах служил в Советской Армии – в железнодорожно-строительном батальоне.

С 1950 года – курсант гвардейского Ульяновского танкового училища имени В. И. Ленина. После окончания училища получил назначение в 30-ю танковую дивизию: командир танка, танкового взвода, роты. Участник боевых действий в Венгрии (1956 г.). В 1959 − 1962 годах – слушатель командно-штабного факультета Бронетанковой академии имени Р. Я. Малиновского. С 1962 по 1968 годы служил в 56-й мотострелковой дивизии: командир танкового батальона, заместитель командира танкового полка. В 1968-1969 годах – командир 141-го мотострелкового полка 85-й мотострелковой дивизии, затем (до 1970 г.) – заместитель командира 242-й мотострелковой дивизии.

В 1972 году окончил академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К. Е. Ворошилова и был назначен командиром мотострелковой дивизии. После присвоения в 1974 году звания генерал-майор – командир 30-го гвардейского армейского корпуса в Ленинградском военном округе (штаб корпуса — г. Выборг). С 1976 года – генерал-лейтенант, командующий 5‑й гвардейской танковой армией. В 1979 году был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Белорусским военным округом.

С 1983 по 1984 год – командующий войсками Уральского военного округа.

С 1984 по 1987 год – начальник Главного оперативного управления – заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил СССР.

С 1987 по 1988 год – начальник Высших офицерских курсов «Выстрел» имени Шапошникова, затем – представитель Главнокомандующего объединёнными Вооружёнными Силами стран Варшавского договора в Болгарской народной армии.

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 11 созыва (1984—1989) от Свердловской области. Депутат Верховного Совета Белорусской ССР (1969-1974). Член ЦК Компартии Белорусской ССР (1969—1974).

В отставке с 1991 года.

Скончался 14 сентября 2003 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Красного Знамени
 Орден Кутузова 2-й степени (04.11.1981)
 Орден Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
 20 медалей, в том числе иностранных государств

Примечания

Ссылки 
 Некролог на сайте газеты «Красная звезда», 17 сентября 2003
 Память, увековеченная в камне

Танкисты СССР
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 9-го созыва
Члены КПСС
Начальники курсов «Выстрел»
Участники подавления Венгерского восстания 1956 года
Участники Афганской войны (1979—1989)
Командующие Уральским военным округом
Выпускники Ульяновского танкового училища
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 10-го созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании